Olaszország
Vezzano, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Vezzano sul Crostolo, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Reggio Emilia megyében
Vezzano Ligure, település Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében